

Persone 
 Andreas Reinke – ex calciatore tedesco, portiere
 Emil Reinke –  attore tedesco
 Friedrich Berthold Reinke – anatomista tedesco che ha legato il suo nome a:
 Cristallo di Reinke – strutture subcellulari contenute nel citoplasma delle cellule di Leydig del testicolo
 Edema di Reinke – laringite cronica caratterizzata da ipertrofia ed edema del chorion a livello glottico
 Spazio di Reinke – cavità virtuale situata nella laringe, nella zona delle corde vocali, che permette funzione fonatoria di quest'ultime